Der Begriff Solarisation hat verschiedene Bedeutungen

Solarisation (Fotografie), ein Effekt in der Fotografie
Solarisation (Glas), ein Effekt in Glas oder Glasfasern
Solarisation (Mikrobiologie), ein Begriff aus der Mikrobiologie
Solarisation (Landwirtschaft) als Begriff in der Landwirtschaft
Solarisation (Energietechnik), Begriff aus der Energietechnik